Tremblers And Goggles By Rank è il trentacinquesimo album in studio del gruppo musicale statunitense Guided by Voices, pubblicato nel 2022.

Tracce

Collegamenti esterni